Lagting  er et navn der bliver brugt i flere sammenhænge:
 Lagtinget på Færøerne.
 Lagting (Norge) – var middelalderens ting i Norge.
 Lagtinget (Stortinget), var indtil 2009 et af det norske Stortings afdelinger ved behandling af lovforslag og rigsretssager.
 Ålands lagting er Ålandsøernes parlament siden 1993. I 1922-1993 var navnet landstinget.